Zoran Janković (1940–2002) – jugosłowiański piłkarz wodny
 Zoran Janković (ur. 1953) – słoweński polityk, burmistrz Lublany
 Zoran Janković (ur. 1974) – serbski i bułgarski piłkarz